Даешти има више значења:

 Даешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Даешти (Даешти), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Даешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији